Владимир Васильевич Фадюнин  (8.07.1897, село Голдино Михайловского района, Рязанской области, Российская империя - 1966, Таганрог, СССР) — советский военачальник. Генерал-майор береговой службы (04.06.1940), генерал-майор артиллерии (05.05.1952). Начальник Училища Противовоздушной обороны ВМФ СССР (1943-1947). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Владимир Васильевич родился 8 июля 1897 года в селе Голдино Михайловского района, Рязанской области, Российской империи. Из крестьян.

Участник Первой Мировой войны. В службе с 1916 года, младший фейерверкер, командир орудия 1-й запасной артиллерийской бригады дислоцированной в Москве.

В РККА с октября 1918 года.

Член ВКП(б) с 1918 года.

В годы Гражданской войны воевал на Восточном, Уральском, Южном и Туркестанском фронтах.

Командир отделения, секретарь военкома гаубичного артиллерийского дивизиона с 10.1918 по 5.1920.

Окончил: Московские курсы комсостава тяжелой артиллерии с 5.1920 по 8.1920; Одесскую школу комсостава тяжелой и береговой артиллерии с 4.1921 по 9.1922.

После окончания учебы получил распределение: командир взвода, батареи зенитно-артиллерийского полка Кронштатдской крепости Береговой Обороны Морских Сил Балтийского Моря (БО МСБМ) с 9.1922 по 12.1926.

Окончил класс береговой артиллерии и Спецкурсов комсостава ВМС РККА с 12.1926 по 12.1927.

Командир дивизиона Спецкурсов комсостава ВМС РККА с 12.1927 по 4.1929.

Временно исполняющий должность помощника командира 41-го зенитно-артиллерийского полка по хозяйственной части с 10.1929 по 3.1932.

Помощник командира 41-го зенитно-артиллерийского полка Береговой Обороны Морских Сил Балтийского Моря (БО МБСМ) по строевой части с 10.1929 по 3.1932.

Помощник командира бригады ПВО по зенитной артиллерии с 10.1933 по 9.1938.

Командир бригады ПВО с 9.1938 по 2.1939.

Командир 1-й бригады ПВО с 2.1939 по 7.1939

Командир зенитно-артиллерийской бригады КБФ с 7.1939 по 10.1939.

Начальник Управления ПВО ТОФ с 10.1939 по 12.1942.

В распоряжении НК ВМФ с 12.1942 по 2.1943

Начальник училища ПВО ВМФ с февраля 1943 года.

После окончания войны оставался в прежней должности.

Из аттестации: «Решительный, волевой, внешне подтянут и дисциплинирован. Училище управляется твердой рукой, офицерский состав сколочен. Училище после перебазирования в Таганрог быстро развернуло нормальную работу. Курсанты в своей массе дисциплинированы и воински воспитаны… За годы командования Фадюниным училище проделало большую работу и добилось серьезных успехов в деле подготовки офицеров для частей ПВО ВМФ, многие из них, участвуя непосредственно в боевых действиях, удостоены правительственных наград».

С мая 1947 года в отставке. Умер в 1966. Похоронен в Таганроге.

Награды 

 Орден Ленина (21.02.1945)
 Орден Красного Знамени (22.07.1944, 03.11.1944)
 Орден Красной Звезды (22.02.1938)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
 Медали СССР

Литература 

 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941—1945). — СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2001.